

Geografia 
 Erp  – comune francese
 Erp  – villaggio della provincia del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)
 Erp – distretto urbano di Erftstadt (Germania)

Sigle 
 Edilizia residenziale pubblica  – immobili (case popolari) costruiti a totale carico dello Stato, assegnati, in base al reddito, ai nuclei familiari
 Effective Radiated Power  – potenza irradiata efficace
 Ejército Revolucionario del Pueblo  – gruppo armato del partito rivoluzionario dell'Argentina
 Ejército Revolucionario del Pueblo  – gruppo armato del partito rivoluzionario della Colombia
 Ejército Revolucionario del Pueblo  – gruppo armato del partito rivoluzionario di sinistra di El Salvador, poi diventato FMLN
 Electronic Road Pricing  – sistema elettronico di riscossione dei pedaggi di Singapore
 Enterprise resource planning  – sistema informativo di pianificazione delle risorse
 European Recycling Platform  – sistema collettivo per la gestione dei RAEE
 Estonian Reform Party  – partito riformatore estone
 European recovery program  – nome ufficiale del cosiddetto Piano Marshall
 Event-related potential  – potenziali evento-correlati
 Energy Related Products  – prodotti connessi con l'uso dell'energia, oggetto della Direttiva 2009/125/CE
 Energia Rinnovabile Pugliese  – società operante nel settore delle energie rinnovabili. Sede legale Molfetta (BA)

Mitologia 
 Erp – uno dei figli di Jonakr e Gudrun, nella mitologia norrena

Musica 
 Erp – un finto mago, ideato da Ed Wynne del gruppo musicale Ozric Tentacles, per l'album Erpland

Altri progetti